Кубок Сербии и Черногории по футболу — ныне не существующий футбольный турнир на выбывание, в котором определялся обладатель национального кубка. Турнир был основан в 2003 году после того, как окончательно распалась республика Югославия. Формат кубка не изменился, за исключением названия. Турнир проводился 4 года вплоть до распада республики Сербия и Черногория. В турнире доминировали сербские клубы, в основном Црвена Звезда, четырежды доходя до финала и два выиграв из них; черногорские же никогда не доходили до финала. Примечателен тот факт, что другой сербский гранд Партизан не доходил даже до финала.

Преемники кубка 
После распада республики Сербия и Черногория на Сербию и Черногорию обе страны получили свои турниры. У Черногории были проблемы с образованием собственного турнира, так как основным преемником старого кубка должна была стать Сербия, соответственно и сам трофей должен был перейти в эту страну. После долгих переговоров, Черногория всё же основала собственный турнир с новым трофеем.
  Сербия — Кубок Сербии по футболу (2006 — настоящее время)
  Черногория — Кубок Черногории по футболу (2006 — настоящее время)

Финалы кубка

Выступления клубов 

Сербия и Черногория
Футбольные соревнования в Сербии
Футбольные соревнования в Черногории